Antônio Olinto (schrijver) (1919-2009), een Braziliaans schrijver
 Antônio Olinto (Paraná), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná